Maria Cibrario Cinquini, matematico italiano
Mauro Cinquini,  allenatore italiano
Oreste Cinquini,  dirigente sportivo italiano
Roberto Cinquini, montatore italiano
Silvio Cinquini,  matematico italiano